

Familles 
 Famille Galmiche (Bouvier), une famille française originaire de Vesoul ;
 Famille Galmiche (Jeannel), une famille française originaire de Franche-Comté.

Personnalités 
 Benjamin Galmiche (1979), joueur de hockey sur glace français ;
 Charles Galmiche (1838-1908),  introducteur du premier élevage domestique de lamas en France ;
 Charles Roger Galmiche-Bouvier (1838-1894), militaire français ;
 Claude François Galmiche (1745-1798), prêtre insermenté français ;
 Daniel Galmiche (1958), chef étoilé depuis 1995 en Angleterre, qui anime des émissions culinaires à la BBC ;
 Eusèbe Galmiche (1841-1913), conservateur des Eaux et Forêts ;
 Fernand Galmiche (1921-1944), résistant français ;
 Georges Galmiche (1926) est un reporter photographe français ;
 Huguette Galmiche, née Huguette Clerc (1920-2007), mannequin français, mère de Johnny Hallyday ;
 Isabelle Galmiche (1971), copilote de rallye française ;
 Jean Galmiche (1910-2000), joueur de billard français, vice-champion du monde, champion d'Europe, et quarante fois champion de France ;
 Jean-François Galmiche (1943), architecte urbaniste, écrivain et aquarelliste français ;
 Jean-Marie Galmiche (1943), radiologue français,  fils de Paul Galmiche ;
 Jean-Paul Galmiche (1946), professeur d'hépato-gastro-entérologie ;
 Marie-Olivier Galmiche (1882-1969) général français, père de Pierre Camille Galmiche ;
 Nicolas Galmiche (1761-1833), homme politique français, député de la Haute-Saône ;
 Paul Galmiche (1914-2004), un rhumatologue français, considéré comme le pionnier de la podologie ;
 Pierre Camille Galmiche (1924-2002), magistrat français, fils du général Marie-Olivier Galmiche ;
 Roger Galmiche (1885-1933), prêtre et historien français ;
 Xavier Galmiche (1963), professeur français, spécialiste notamment de la littérature tchèque.